Caill est un patronyme notamment porté par : 
 Antoine Caill (1923-1976), homme politique français, 
 Émile Le Caill (1919-1985), homme politique polynésien.